Die Parlamentswahlen in Griechenland 1981 fanden am 18. Oktober 1981 statt. Es waren die dritten freien Parlamentswahlen nach dem Ende der Griechischen Militärdiktatur von 1967 bis 1974. Parallel dazu fand die erste Europawahl in Griechenland statt.

Sie erbrachten eine Niederlage der seit sieben Jahren amtierenden Konservativen und einen Sieg der Sozialdemokraten unter Andreas Papandreou mit absoluter Mehrheit. Die Kommunisten konnten als dritte Partei in das Parlament einziehen. Die Zentrumsunion stürzte von 12 % (1977) auf 0,4 % ab.

Ergebnisse 

Alle anderen Parteien erreichten weniger als 0,2 %.

Einzelnachweise 

1981
Griechenland Parlament
Griechische Geschichte (20. Jahrhundert)